Deng är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 鄧, förenklat 邓, pinyin Dèng.

Den 31 december 2014 var 130 personer med efternamnet Deng bosatta i Sverige.

Efter andra system har namnet transkriberats som Teng, speciellt utanför Folkrepubliken Kina.  Det var 103 personer med detta efternamn bosatta i Sverige den 31 december 2014. Att döma av förnamnen är emellertid  många av dessa etniska skandinaver, och bland de övriga finner man personer som har transkriberat sitt förnamn efter pinyin-systemet och som därför knappast har det efternamn som efter detta system transkriberas Deng.

Personer med efternamnet Deng
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Deng Liqun (1915–2015), kommunistisik politiker och ideolog
 Luol Deng (född 1985), brittisk basketspelare från nuvarande Sydsudan
 Deng Pufang (född 1944), son till Deng Xiaoping
 Deng Xiaoping (1904–1997), ledande kommunistisk politiker

Kvinnor
 Deng Linlin (född 1992), gymnast
Teresa Teng (1953–1995) taiwanesisk sångerska
 Deng Yaping (född 1973), bordtennisspelare

Källor

Se även
 Deng (auktor)
 Deng, sudanesisk gudomlighet

Kinesiska efternamn